«La Vallée de Bainet» puede referirse a:
  La Vallée-de-Bainet, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Bainet.
  La Vallée de Bainet, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de La Vallée.